Jeanne Baret (Pseudonym Jean Baré) (* 27. Juli 1740; † 1807) war eine französische Naturforscherin und Botanikerin.

Leben 
Jeanne Baret war Mitglied der Expedition, die Louis Antoine de Bougainville zwischen 1766 und 1769 mit den Schiffen Boudeuse und L’Étoile in den Südpazifik führte. Sie ist vermutlich die erste Frau, die die Welt umsegelt hat; sehr wahrscheinlich ist sie die erste Frau, die als Mann verkleidet um die Welt segelte.

Kurz bevor die Schiffe von Frankreich aus auf ihre Reise aufbrachen, heuerte sie als Kammerdiener und Assistent des Botanikers der Expedition, Philibert Commerson an. Davor hatte sie bereits zwei Jahre lang als Commersons Assistentin gearbeitet. Ihre Tarnung während der Expedition war notwendig, da seinerzeit die französische Marine die Anwesenheit von Frauen auf ihren Schiffen grundsätzlich verbot. Bougainville selbst bezeichnet Baret „als ausgezeichneten Botaniker, der Commerson auch bei den schwierigsten Ausflügen mit großer Stärke und viel Mut begleitete“.

Anscheinend bemerkte niemand aus der Besatzung, dass es sich um eine Frau handelte. Bougainville vermerkt in seinem Logbuch, dass die indigene Bevölkerung auf Tahiti sie sofort als Frau erkannte. Sie musste zurück auf das Schiff gehen, um sich vor den aufgeregten Tahitianern zu schützen.

Sie erzählte Bougainville, dass sie 26 oder 27 Jahre alt, elternlos und in Burgund geboren sei. Sie habe begonnen, sich als Mann zu verkleiden, nachdem sie ein Gerichtsverfahren verloren habe, das sie finanziell sehr unter Druck setzte, und in Paris als Kammerdiener für einen Herrn gearbeitet. Sie habe angeheuert, weil sie neugierig auf die Welt sei.

Auf Mauritius trennten sich Baret und Commerson von der Expedition und blieben zur näheren Erforschung der Insel fast fünf Jahre dort. Sie sammelten mehr als 6000 Pflanzenarten, die sich heute im Muséum national d’histoire naturelle befinden. Als ihr Begleiter krank wurde, sammelte und bestimmte Baret selbständig die Flora auf Mauritius. 1773 verstarb Commerson, und Baret kehrte nach Paris zurück. Sie wurde kritisiert, da sie durch ihre Teilnahme an der Expedition gegen den Marinekodex verstoßen hatte. Aufgrund der Fürsprache Bougainvilles wurde sie jedoch nicht bestraft, sondern bekam ab 1785 von der Marine eine Pension von jährlich 200 Livres ausbezahlt. Zusätzlich wurde ihr der Ehrentitel „femme extraordinaire“ verliehen. 

Baret gliederte die auf der Reise gemachte Sammlung in die bereits von Commerson aufgebaute französische Sammlung ein. Dies war ein großer Beitrag zur Botanik.

In seinem vor der Reise aufgesetzten Testament überließ Commerson seinen Haushalt und seine botanischen Sammlungen Jeanne Baret, damit sie geordnet an das königliche Kupferstichkabinett („Cabinet des Estampes“) gehen sollten. Es wird vermutet, dass Commerson und Baret sich bereits vor der Reise kannten, Commerson die Wahrheit über Barets Geschlecht kannte und sie ein Paar waren.

Während mehr als 70 Pflanzen, Insekten und Mollusken nach Commerson benannt wurden, die alle die Bezeichnung commersonii tragen, und die heute weltbekannten Bougainvillea-Arten nach dem Kommandanten der Expedition getauft wurden, erhielt Baret erst 2012 eine solche Ehrung: Auf Vorschlag der britischen Autorin Glynis Ridley, die eine Studie über Baret verfasste, hat Eric Tepe, Professor für Biologie an der Universität Utah, ein neu entdecktes Nachtschattengewächs nach ihr auf den Namen Solanum baretiae benannt.

Literatur 
 John Dunmore: Monsieur Baret, first woman around the world (1766–1768), Heritage press, Auckland 2002, ISBN 0-908708-54-8
 Milbry Polk, Mary Tiegreen: Women of Discovery – A Celebration of intrepid Women who explored the World. Clarkson Potter, New York 2001 (auf Deutsch erschienen 2006 bei Frederking & Thaler als Frauen erkunden die Welt – Entdecken, forschen, berichten., ISBN 3-89405-520-0)
 Glynis Ridley: The Discovery of Jeanne Baret: A Story of Science, the High Seas, and the First Woman to Circumnavigate the Globe, Crown Publishing Group, Dezember 2010
 Londa L. Schiebinger: Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World. Harvard University Press 2004, ISBN 978-0-674-01487-9

Weblinks 
 deutschlandfunk.de, Kalenderblatt, 22. März 2017, Irene Meichsner: Die Weltumseglerin Jeanne Baret
 ZDF, Terra X, 14. Juni 2020: Mythos Tahiti - die Erfindung des Paradieses

Einzelnachweise 

Seefahrer
Naturforscher
Franzose
Geboren 1740
Gestorben 1807
Frau